Carey může znamenat:

 příjmení
 Alycia Debnam-Carey (* 1993) – australská herečka a hudebnice
 Danny Carey (* 1961) – americký bubeník skupiny Tool
 Drew Carey (* 1958) – americký komik
 Duane Carey (* 1957) – americký vojenský letec a bývalý astronaut NASA
 George Carey (* 1935) – anglikánský duchovní, emeritní arcibiskup z Canterbury
 Harry Carey, Jr. (1921–2012) – americký herec
 Henry Charles Carey (1793–1879) – americký ekonom
 Jim Carey (* 1974) – americký hokejový brankář
 Johnny Carey (1919–1995) – irský fotbalista a trenér
 Mariah Carey (* 1969) – americká zpěvačka a herečka
 Peter Carey (* 1943) – australský spisovatel
 Tony Carey (* 1953) – americký klávesista
 William Carey (1761–1834) – anglický baptistický misionář

 obourodé jméno
 Carey Harrison (* 1944) – anglický spisovatel a dramatik
 Carey Lowellová (* 1961) – americká herečka a bývalá modelka
 Carey Mulliganová (* 1985) – britská herečka
 Carey Price (* 1987) – kanadský hokejový brankář

Anglická příjmení